The Veiled Woman – film del 1917 diretto da Leedham Bantock
 The Veiled Woman – film del 1922 diretto da Lloyd Ingraham
 The Veiled Woman – film del 1929 diretto da Emmett J. Flynn